Xiaowang ist mehrdeutig. Es steht für:

 den Vornamen des chinesischen Kampfkünstlers Chen Xiaowang;
 Xiaowang (Pingqiao) (肖王乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao der Stadt Xinyang in der Provinz Henan.